Lotta-böckerna kan avse:

Lotta på Bråkmakargatan – böckerna om Lotta och familjen på Bråkmakargatan av Astrid Lindgren
Lotta Månsson – böckerna om Lotta skrivna av Merri Vik/Ester Ringnér-Lundgren